Distretto di Aqtoǧaj – distretto kazako della regione di Pavlodar
Distretto di Aqtoǧaj – distretto kazako della regione di Karaganda